Знак качания () — в англ. литературе Wreath product (буквально результат сплетения) и Vertical Tilde — вертикальная тильда, неформально — naja (в дословном переводе — кобра), представляет собой изогнутую, вверху — влево и внизу — вправо, кривую.

Знак применяется для обозначения:
 
 операции «косого произведения» (служит заменой знака  в псевдоскалярном произведении)
 операции качающегося факториала (к примеру, качающийся факториал числа  обозначается как )
 изоморфизма в диаграмме (к примеру, )

Типографика 
В макросах TeX и LaTeX, а именно — с помощью пакетов amssymb и amsmath, знак качания можно вызвать с помощью команды \wr — именно из-за этого этот символ ещё и называют wr-знаком.

Знак качания можно объявить в преамбуле кода TeX ещё вот так:\newcommand{\swing}[1]{\ensuremath{{{#1}\wr}}}

Кодировка 

Символ имеется в Unicode с 1993 года, ещё с версии 1.1.

См. также 
 Типография
 Типографские знаки (символы)
 LaTeX
 TeX
 Качающийся факториал

Примечания